Jayawardena ist der Familienname folgender Personen:

 J. H. Jayawardena (1921–2015), sri-lankischer Schauspieler
 Ranil Jayawardena (* 1986), britischer Politiker (Conservative Party)
 Ruvishika S. Jayawardena, Mykologin

Siehe auch:
 Jayawardene
 Jayewardene